Павирачи има више значења:

 Павирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Павирачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Павирачи (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику